Galaxy kan syfta på

 M/S Galaxy - en färja som går mellan Sverige och Finland
 Lockheed C-5 Galaxy - tungt amerikanskt transportflygplan (1968-)
 Galaxy (berg och dalbana) - en modell av Berg- och dalbana.
 Galaxy (bioinformatik) - en web-baserad vetenskaplig analysplattform med fokus på bioinformatik.
 Samsung Galaxy - en mobiltelefonmodell.
 Galaxy (tidning) – amerikansk tidning